Križevci kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Križevci, ort, Koprivnica-Križevcis län, 
 Karadžićevo, ort, Srijem, 

Robotskapade Kroatienförgreningar